

Geografia

Austria 
 Brühl – gmina katastralna miasta Weitra, w Dolnej Austrii, w powiecie Gmünd

Niemcy 
 Brühl – dzielnica miasta Esslingen am Neckar w Badenii-Wirtembergii
 Brühl – dzielnica Fryburga Bryzgowijskiego w Badenii-Wirtembergii
 Brühl – dzielnica miasta Simmern/Hunsrück w Nadrenii-Palatynacie
 Brühl – miasto w Nadrenii Północnej-Westfalii, w powiecie Rhein-Erft
 Brühl – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Rhein-Neckar
 Brühl – były urząd

Osoby 
 Alojzy Fryderyk Brühl – syn hrabiego Henryka von Brühla
 Carlrichard Brühl – niemiecki historyk
 Daniel Brühl – niemiecki aktor
 Fryderyk August von Brühl – oficer Wehrmachtu
 Georg Brühl – niemiecki historyk sztuki, publicysta, muzeolog
 Heidi Brühl – niemiecka aktorka i piosenkarka
 Henryk Brühl – hrabia, pierwszy minister i faworyt Augusta III
 Henryk Brühl (lekarz) – polski lekarz
 Marcus Brühl – niemiecki pisarz
 Tanja Brühl – niemiecka socjolog
 Walther Brühl – niemiecki polityk

Inne 
 Brühl – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
 Brühl – park zamkowy w Quedlinburgu
 Brühl (firma) – niemieckie przedsiębiorstwo (założone w 1923 r.) odzieżowe produkujące spodnie (http://www.c-bruehl.com/)